Nouans, commune de la Sarthe ;
 Nouans-les-Fontaines, commune d'Indre-et-Loire.

Voir aussi
 Nouan-le-Fuzelier, commune de Loir-et-Cher ;
 Nouan-sur-Loire, ancienne commune de Loir-et-Cher, rattachée à Saint-Laurent-Nouan ;
 Saint-Laurent-Nouan, commune de Loir-et-Cher ;
 Nouhant, commune de la Creuse.